Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Vahaly che ha battuto in finale Justin Gimelstob 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (finale)
 Brian Vahaly (Campione)
 Kevin Kim (primo turno)
 Johan Settergren (secondo turno)

 Christian Vinck (quarti di finale)
 Michael Joyce (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (semifinali)
 Justin Bower (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2002